Plaats in Indonesië
 Pengkol (Nglipar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pengkol (Jatiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pengkol (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pengkol (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pengkol (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pengkol (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pengkol (Tanon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java